Stilbia insularis är en fjärilsart som beskrevs av Fuchs 1903. Stilbia insularis ingår i släktet Stilbia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
insularis